

Persone
 Ferruccio Capuzzo – aviatore italiano
 Luigi Capuzzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Capuzzo Dolcetta – scrittore, storico e regista italiano
 Oreste Capuzzo – ginnasta italiano
 Roberto Capuzzo Dolcetta – astrofisico italiano

Altro
 Forte Capuzzo – fortezza del Regio Esercito nella colonia italiana della Libia

Pagine correlate
 Capuzzi